Tlapacoyan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlapacoyan, Tlapacoyan, Veracruz, 
 Tlapacoyan, Santiago Tuxtla, 
 Tlapacoyan kommun, Veracruz, 
 Tlapacoyan, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar